Andrej Štimac – cestista croato
 Igor Štimac – calciatore, allenatore di calcio e procuratore sportivo croato
 Slavko Štimac – attore serbo
 Vladimir Štimac – cestista croato